Питер Харанис () (, , Греция — , ) — американский учёный, , византинист и арменовед. Профессор истории в Ратгерском университете. Будучи доктором исторических наук, работал в Думбартон-Оксе.

Биография 
Питер Харанис родился в 1908 году в Греции на острове Лемнос. В 1920 году он с семьей иммигрирует в США, и селится в Нью-Джерси. Окончив начальное образование, он поступил в Ратгерский университет, где учится с 1927 по 1931 год и получает степень бакалавра. В Висконсинском университете с 1931 по 1935 годы при патронаже Александра Васильева закончил докторантуру. Как аспирант, продолжил обучение в университете Брюсселя под руководством византиниста Генри Грегуара. С 1936 по 1938 год участвуя Грегуаровских семинарах, Харанис знакомится со своей будущей женой Мадлен Шилтз, а также работает вместе с Николаем Адонцем и Паулем Витеком. Находясь в Брюсселе увлекся армянской историей, как результат большая часть исследований посвящена роли армян в Византии.

Питер Харанис некоторое преподавал в университете Салоник, после чего в 1938 году вернулся в США, где продолжил работу в Ратгерском университете. В то время в США византинистика как отдельная научная отрасль только зарождалась, но спустя какое-то время усилиями Хараниса в университете была открыта специализированная студия византийских исследований, лекции на которой со временем стали самыми популярными в университете. В 1963 году он становится профессором истории. С 1964 по 1966 год Питер Харанис возглавлял отдел истории университета. В 1976 году он оставил работу в университете.

Умер учёный 23 марта 1985 года.

Работы 
 «An important short chronicle of the fourteenth century», Byzantion № 13(1938)
 «Byzantium, the West and the origin of the First Crusade», Byzantion № 19 (1949)
 «On the Social Structure and Economic Organization of the Byzantine Empire in the Thirteenth Century and Later», Byzantinoslavica 12 (1951)
 «Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century», Dumbarton Oaks Papers 13 (1959)
 «The Armenians in the Byzantine Empire», Byzantinoslavica № 22 (1961), Repr. Lisbon, 1963, London, 1972
 «Observations on the Demography of the Byzantine Empire», XIII International Congress of Byzantine Studies, Oxford, 1966

Литература 
 The New York Times // Dr. Peter Charanis Dies at 76; Retired Professor at Rutgers // March 27, 1985

Примечания 

Арменисты
Византинисты
Иммигрировавшие в США из Греции
Медиевисты Греции
Почётные доктора Ратгерского университета